Il singolare del torneo di tennis Open di Zurigo 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrice Steffi Graf che ha battuto in finale Gabriela Sabatini 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Steffi Graf (campionessa)
 Gabriela Sabatini (finale)
 Manuela Maleeva-Fragniere (semifinali)
 Jana Novotná (semifinali)

 Helena Suková (quarti di finale)
 Judith Wiesner (secondo turno)
 Nathalie Tauziat (quarti di finale)
 Rosalyn Fairbank (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open di Zurigo 1990